Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme () est le ministère colombien responsable de la croissance économique à travers le commerce, l'industrie et le tourisme en Colombie.

Références 

Commerce
Économie en Colombie
Bâtiment à Bogota
Colombie
Colombie
Colombie